Карри, Дональд:
 Карри, Дональд (род. 1934) — американский исследователь Малого ледникового периода; в 1964 году срубил «Прометей», одно из старейших деревьев в мире (примерный возраст дерева по Д. Грейбиллу 4862 года, но ест оценки и более 5 тыс.лет).
 Карри, Дональд (род. 1935) — австралийский хоккеист на траве.
 Карри, Дональд (род. 1961) — американский боксёр, абсолютный чемпион мира.